Бага́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — село Баган.

География 
Район расположен на юго-западе Новосибирской области, на севере Кулундинской степи. На северо-западе и севере район граничит с Купинским, на северо-востоке — Здвинским, на юго-востоке и юге — Карасукским районами Новосибирской области, на юго-западе — с республикой Казахстан. Протяжённость границы с Казахстаном 12,5 км. Протяженность района с запада на восток 103 км, с севера на юг — 60 км. Территория района по данным на 2008 год — 336,7 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 258,4 тыс. га (76,7 % всей площади).

История 
В 1925 году на территории нынешнего Баганского района был образован Андреевский район с центром в с. Андреевка в составе Славгородского округа Сибирского края, с 1930 года в составе Западно-Сибирского края. C 1931 по 1935 годы район был упразднён. 28 сентября 1937 года Андреевский район был включен во вновь образованный Алтайский край. 13 августа 1944 года район был передан в Новосибирскую область. 19 июля 1946 года райцентр был перенесён из с. Андреевка в с. Баган. В 1963 году район был упразднён, 3 ноября 1965 года вновь восстановлен под наименованием Баганский.

Достопримечательности

Природные достопримечательности 
Озеро Второе (площадь 931 Га); 

Озеро Большое Горькое (площадь 324 Га);

Озеро Первое (площадь 282 Га);

Озеро Горькое (местные жители называют его Новоключевское или Новоключи)

Музеи 
Баганский районный краеведческий музей.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 2002 года 35 национальностей, в том числе:
 русские — 15 235 (82,5 %)
 казахи — 501 (2,7 %)
 немцы — 1 928 (10,4 %)
 украинцы — 438 (2,4 %)
 белорусы — 56 (0,3 %)
 другие национальности — 299 (1,6 %)

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Баганском районе 41 населённый пункт.

 Упразднённые населённые пункты
Ленинское, Чулаково, Ясная Поляна.

3 октября 2017 года был упразднён посёлок Курский.

Экономика 
Основная специализация сельскохозяйственных предприятий — зерновое и мясо-молочное производство.

Транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог — 382,5 км, из них с твёрдым покрытием — 202,8 км.

Выдающиеся жители 
Герои Советского Союза:

 Матвиенко Андрей Григорьевич;
 Приходько Геннадий Андреевич;
 Шепелев Николай Гаврилович.

Саженина Елена Николаевна — автор герба Баганского района.

Примечания

Ссылки 
 Баганский район на сайте администрации Новосибирской области
 Официальный сайт района
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области
Централизованная библиотечная система Баганского района 

Места поселения российских немцев